Canelensi – abitanti di Canela (Rio Grande do Sul)
Canelensi – abitanti di Canelinha